Prunas ist:

 der okzitanische Name von Pruines

Prunas ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Prunas († 1983), italienischer Diplomat
 Pasquale Prunas (1924–1985), italienischer Journalist, Fotograf und Dokumentarfilmer